Modellrechnung steht für:

 Mathematisches Modell
 Modellierung
 Computersimulation